Gregers Kirk er navnet på flere personer:

 Gregers Kirk (Jydsk Telefon) (1845-1923) – direktør for Jydsk Telefon (Gregers Simonsen Christensen Kirk)
 Gregers Kirk (Kristian Kirks Telefonfabriker) (1903-1967) – direktør for Kristian Kirks Telefonfabriker